Obrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Obrecht (1859–1924), chilenischer Astronom
 André Obrecht (1899–1985), vorletzter Scharfrichter Frankreichs
 Bettina Obrecht (* 1964), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Edmond Obrecht, OCSO (1898–1935), Abt von Kloster Gethsemani
 Georg Obrecht (1547–1612), deutscher Kameralist und Professor der Rechte
 Hermann Obrecht (1882–1940), Schweizer Politiker
 Irmgard Knechtges-Obrecht (* 1960), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Jacob Obrecht (1457/8–1505), flämischer Komponist
 Karl Obrecht (1910–1979), Schweizer Jurist und Politiker
 Manfred Obrecht (* 1958), Schweizer Trompeter, Dirigent und Konzertveranstalter
 Michael Obrecht (* 1951), deutscher Rollkunstläufer und -trainer
 Nico Obrecht (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Theres Obrecht, Schweizer Skisportlerin und Schriftstellerin
 Otto Walter-Obrecht (1855/1856–1941), Schweizer Kammfabrikant
 Ulrich Obrecht (1646–1701), Straßburger Professor und Staatsmann zur Zeit der Inbesitznahme durch Frankreich 1683
 Werner Obrecht (* 1942), Schweizer Sozialarbeitswissenschaftler

Sonstiges:
 Obrecht-Pyramide, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Oprecht